Data
 Data (Star Trek)

Localidades

Datas

Desambiguação